

Geografia
 Monte McLoughlin – stratovulcano situato nella Catena delle Cascate, nel sud dell'Oregon, Stati Uniti d'America

Persone
 Alan McLoughlin – calciatore e allenatore di calcio irlandese
 Coleen Mary McLoughlin Rooney – personaggio televisivo inglese
 George McLoughlin – cestista irlandese
 Jack McLoughlin – nuotatore australiano
 Jamie McLoughlin – canottiere statunitense
 Jean Baptiste McLoughlin – politico canadese
 Maurice McLoughlin – tennista statunitense
 Sean McLoughlin – calciatore irlandese
 Tom McLoughlin – regista, sceneggiatore e attore statunitense